Инглвуд () — город на юго-западе округа Лос-Анджелес, штат Калифорния.

Инглвуд (наряду с Гардиной, Белл-Гарденсом, Коммерсом и Хавайан-Гарденсом) является одним из пяти городов округа, в котором разрешены казино.

История 

Кладбище было открыто в этой местности в 1905 году. Статус города был получен Инглвудом 14 февраля 1908 года.

География 
Общая площадь Инглвуда составляет 23,7 км². Высота центра населенного пункта — 40 метров над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2000 года, население Инглвуда составляет 112 580 человек. Плотность населения равняется 4 755,7 человек на км². Инглвуд является одним из городов Калифорнии, где белое население не является этническим большинством. Расовый состав таков: 47,13 % афроамериканцев, 19,1 % белых, 1,14 % азиатов, 0,69 % коренных американцев, 0,36 % жителей тихоокеанских островов, 27,38 % других рас.

Возрастной состав получился следующим: 32,4 % — младше 18 лет; 10,2 % — от 18 до 24 лет; 31,9 % — с 25 до 44 лет; 18,5 % — от 45 до 64 лет; 7,1 % — 65 лет и старше. Средний возраст составил 30 лет. На каждые 100 женщин приходится 90,3 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше насчитывалось 84,6 мужчин.

Города-побратимы 
  Бо
  Педавена
  Порт-Антонио
  Тихуана

См. также 
 Города округа Лос-Анджелес

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Калифорнии